Оксман Еммануїл Григорович (1899—1961) — археолог, історик літератури.
 Оксман Юліан Григорович (1895—1970) — літературознавець, історик літератури та журналістики Росії та Південної України ХІХ ст. 
Прізвища